Termenul Nausicaa poate semnifica:

Personaj
 În mitologia greacă, Nausicaa este  fiica lui Alcinoos, regele feacilor, personaj prezent în epopeea Odiseea de Homer.
 Nausicaa este o tragedie neîncheiată de Goethe.
 Nausicaa din valea vântului este o manga de Hayao Miyazaki, realizată între 1982 și 1994.
 Eroina se numește Nausicaa.
 Nausicaa din valea vântului este un film de animație realizat în 1984 de autor și este adaptarea primelor două volume din manga omonimă.

Astronomie
 192 Nausicaa, un asteroid din centura principală.